

Persone
 Alessandra Tarquini (1970) – storica italiana
 Camillo Tarquini (1810-1874) – cardinale italiano
 Gabriele Tarquini (1962) – pilota automobilistico italiano
 Giulia Tarquini (1989) – doppiatrice italiana
 Tarquinia Tarquini – (1882-1976) – soprano italiano, moglie del compositore Riccardo Zandonai
 Vittoria Tarquini, nota anche come la Bombace (ca. 1670-1746) – soprano italiano del Barocco

Altro
 Tarquini – ultimi tre re di Roma
 Tarquini & Prevale – gruppo musicale dance di conduttori radiofonici, disc jockey e produttori discografici italiani